Tréfor est un nom d'origine galloise porté par des personnages et des localités :

Patronyme 

 Trefor Evans (né en 1947), international gallois de rugby à XV
 Trefor Jenkins (né en 1932), généticien sud-africain d'origine galloise
 Trefor Richard Morgan (1914-1970), militant nationaliste et homme d'affaires gallois
 Trefor Morris (né en 1934), inspecteur en chef de la gendarmerie pour l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord de 1993 à 1996
 Trefor Owen (1933-2001), footballeur international gallois
 Trefor Fier (  ), maquilleuse au cinéma et à la télévision
 Trefor Pugh (  ), footballeur international néo-zélandais
 Dafydd Trefor (mort en 1528 ? ), ecclésiastique et barde gallois
 John Trefor, réalisateur et producteur de télévision britannique
 John Trevor (mort en 1357), Ieuan Trefor en gallois, premier évêque de St Asaph (Pays de Galles)
 John Trevor (mort en 1410), Ieuan Trefor en gallois, évêque de St Asaph, Pays de Galles, et anti-évêque de St Andrews en Ecosse

 Trefor Goronwy, musicien et chanteur britannique

Localités 

 Trefor, Bodffordd, hameau de la commune de Bodffordd, Ynys Môn
 Trefor, Gwynedd, village
 Trevor, Wrexham, village appelé Trefor en gallois

Voir aussi 

 Trevor (homonymie)